17-й чемпионат СССР по волейболу среди женщин (класс «А») проходил с 21 по 30 августа 1954 года в Ростове-на-Дону на стадионе «Динамо» с участием 10 команд. Чемпионский титул в 4-й раз в своей истории и во 2-й раз подряд выиграло московское «Динамо».

Система проведения чемпионата 
В классе «А» приняли участие 10 команд — 9 лучших по итогам предыдущего чемпионата и ОДО (Ленинград).

Команды-участницы провели однокруговой турнир, по результатам которого определена итоговая расстановка мест.

Результаты 

Класс «А» покидают СКИФ и ОДО.

Медалисты 
 «Динамо» (Москва): Софья Горбунова, Лилия Каленик, Галина Козлова, Серафима Кундиренко, Вера Озерова, Наталья Пшеничникова, Ираида Седова, Зинаида Смольянинова (Кузькина), Татьяна Стангрит, Лидия Стрельникова. Тренер — Николай Бендеров.

 «Локомотив» (Москва): Р.Бабаева, Лидия Болдырева, Александра Дёмина, Милития Кононова, Александра Курятникова, Антонина Моисеева, Л.Сачкова, Валентина Свиридова, Мария Чичинадзе. Тренер — Александр Маментьев.

 «Спартак» (Ленинград): Т.Азорская, Таисия Барышникова, Алиса Галахова, Валентина Гладкова, Г.Голубева, Кира Горбачёва (Шманцырь), В.Зинковец, А.Садыкер, Н.Смирнова, Мария Топоркова. Тренер — Таисия Барышникова.

Литература 
 Волейбол: Справочник / Сост. А. Эдельман и др. — М.: ФиС, 1984.
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.

Чемпионаты СССР по волейболу среди женщин
1954 год в волейболе
Спорт в России в 1954 году
Август 1954 года
Чемпионаты СССР в 1954 году
Спортивные соревнования в Ростове-на-Дону